Delhi (stad), de op een na grootste stad van India
 Delhi (territorium), het Hoofdstedelijk Territorium van India
 Sultanaat van Delhi, een voormalige islamitische staat op het Indische Subcontinent
 Delhi (Californië), een plaats in Merced County in de Verenigde Staten
 Delhi (Iowa)
 Delhi (Louisiana)
 Delhi (Minnesota)

Zie ook 
 New Delhi, het gedeelte van het Hoofdstedelijk Territorium Delhi waar de Indiase regering zetelt